Sofia Edviges de Brunsvique-Volfembutel — duquesa de Brunsvique-Volfembutel
 Sofia Edviges da Dinamarca — princesa da Dinamarca
 Sofia Edviges de Nassau-Dietz — duquesa de Mecklemburgo-Schwerin
 Sofia Edviges de Saxe-Merseburgo — duquesa de Saxe-Merseburgo

Desambiguações de antropônimos